Jan Portugalský (13. ledna 1400, Santarém – 18. října 1442, Alcácer do Sal) byl portugalský infant z rodu Avizů, portugalský konstábl a mistr portugalského řádu svatého Jakuba od meče. V Portugalsku je obecně znám jako  O Infante Condestável ("princ konstábl").

Původ a rodina 
Jan se narodil jako syn portugalského krále Jana I. a jeho manželky Filipy z Lancasteru, dcery Jana z Gentu a vnučky anglického krále Eduarda III.

Královská kariéra 
Se svými bratry se infant Jan zúčastnil dobytí Ceuty (1415) a následně byl otcem pasován na rytíře. Krátce poté mu byl udělen titul 1. pána Reguengos de Monsaraz, Colares a Belas. V říjnu 1418 jej papež Martin V. na královu žádost jmenoval 10. mistrem řádu svatého Jakuba od meče, čímž se starý vojenský řád dostal do rukou královské rodiny. Ten samý rok (1418) vedl Jan a jeho starší bratr Jindřich pomocnou flotilu do Ceuty, kde pomohli s obléháním Ceuty.

Po smrti Nuna Álvarese Pereiry v roce 1431 byl infant Jan jmenován 3. portugalským konstáblem. Proto je Jan často označován jako O Infante Condestável ("princ konstábl").

Po smrti krále Jana I. v roce 1433 nastoupil na trůn Janův nejstarší bratr jako Eduard I. V roce 1437 se infant Jan připojil ke svému bratru Petrovi při jeho argumentaci proti plánované portugalské expedici, která měla obsadit Tangier a která vedla k bitvě u Tangieru. Výprava skončila katastrofou. Po fiasku v Tangieru vyzval Jan k ratifikaci smlouvy s Marinidem Monackým, který se chtěl vzdát Ceuty výměnou za jeho zajatého bratra Ferdinanda Svatého. Portugalské cortesy to odmítly a Ferdinand v zajetí zemřel.

Rebelie vévody z Coimbry 
Král Eduard v září 1438 zemřel a pod poručnictvím královny vdovy Eleonory po sobě zanechal malého syna, který po něm nastoupil na trůn jako Alfons V. Královnino regentství bylo mezi obyčejnými lidmi v zemi nepopulární, protože se obávali, že Eleonora bude loutkou vysoké šlechty, která se snaží získat zpět politická privilegia, o která přišli během revoluce v 80. letech 14. století. Občanská válka byla na spadnutí. Aby se zabránilo vzpouře, infant Jan rychle převzal kontrolu nad Lisabonem a dohlížel na shromáždění měšťanských kortesů, aby zvolily jeho bratra Petra z Coimbry za regenta jejich synovce Alfonsa V. Vysoká šlechta, vedená Janovým nevlastním bratrem Alfonsem, naléhala na Eleonoru, aby se držela moci, a mezi Petrem a Eleonorou bylo dohodnuto napjaté sdílení regentství.

Petr z Coimbry se spoléhal na své úzké spojenectví s infantem Janem, aby si zajistil lví podíl na moci během prvních několika let regentství. Náhlá smrt infanta Jana v říjnu 1442 byla pro Petra hroznou ranou, zjistil, že je stále obtížnější odrazit touhy po moci jeho nevlastního bratra Alfonse z Barcelony.

Regent Petr jmenoval Janova syna Dioga jmenoval mistrem řádu svatého Jakuba od meče a portugalským konstáblem

Manželství a potomci 
V roce 1424 se čtyřiadvacetiletý infant Jan oženil se svou o dva roky mladší nevlastní neteří Isabelou, dcerou svého nevlastního bratra Alfonsa z Braganzy. Manželé spolu měli čtyři děti:

 Diogo Portugalský (1425–1443), portugalský konstábl, mistr v řádu svatého Jakuba od meče
 Isabela Portugalská (1428–1496), ⚭ 1445 Jan II. Kastilský (6. března 1405 – 22. července 1454), kníže asturijský, král kastilský od roku 1406 až do své smrti
 Beatrix Portugalská (13. června 1430 – 30. září 1506), ⚭ 1447 Ferdinand Portugalský (17. listopadu 1433 – 18. září 1470), vévoda z Viseu a Beji
 Filipa Portugalská (1432–1444)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Avizové
Portugalští infanti
Rytíři Řádu svatého Jakuba od meče
Narození v roce 1400
Narození 13. ledna
Narození v Santarému (Portugalsko)
Úmrtí v roce 1442
Úmrtí 18. října
Pohřbení v klášteře Batalha
Muži